Список эпизодов американского ситкома «Бруклин 9-9», созданного Дэниелом Гуром и Майклом Шуром. Премьера сериала состоялась 17 сентября 2013 года на телеканале Fox.

У талантливого, но незрелого и не воспринимающего ничего серьезно детектива полиции Нью-Йорка появляется новый руководитель, который хочет, чтобы тот повзрослел и «уважал значок».

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! style="padding: 0 8px;" rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! style="padding: 0 8px;"| Финал сезона
|-
|style="background: #F8E805;"|
| 1
| 22
| style="padding: 0 8px;"| 17 сентября 2013
| style="padding: 0 8px;"| 25 марта 2014
|-
|style="background: #212121;"|
| 2
| 23
| style="padding: 0 8px;"| 28 сентября 2014
| style="padding: 0 8px;"| 17 мая 2015
|-
|style="background: #6CA9C3;"|
| 3
| 23
| style="padding: 0 8px;"| 27 сентября 2015
| style="padding: 0 8px;"| 19 апреля 2016
|-
|style="background: #0F0E0E;"|
| 4
| 22
| style="padding: 0 8px;"| 20 сентября 2016
| style="padding: 0 8px;"| 23 мая 2017
|-
|style="background: #175E78;"|
| 5
| 22
| style="padding: 0 8px;"| 26 сентября 2017
| style="padding: 0 8px;"| 20 мая 2018
|-
|style="background: #79ABD2;"|
| 6
| 18
| 10 января 2019
| 16 мая 2019
|-
|style="background: #4F565F;"|
| 7
| 13
| 6 февраля 2020
| 23 апреля 2020
|-
|style="background: #C9A478;"|
| 8
| 10
| 12 августа 2021
| 16 сентября 2021
|}

Список серий

Сезон 1 (2013-14)

Сезон 2 (2014-15)

Сезон 3 (2015-16)

Сезон 4 (2016-17)

Сезон 5 (2017-18)

Сезон 6 (2019)

Сезон 7 (2020)

Сезон 8 (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Бруклин 9-9